Luis Rodríguez de Santisteban y Cepeda fue el II Marqués de Cropani.

Nacido en Madrid, era hijo de Pedro Rodríguez de Santisteban y Dávalos y de Luisa María de Cepeda y Sotomayor. De su padre heredó el marquesado de Cropani.

Se desposó con Antonia María Ruiz, con quien tuvo a su heredero, un varón llamado Jerónimo y que le sucedería como III Marqués de este feudo.

Referencias

Bibliografía 

 Javier Baeza Valero (2008 - 2009) III estudio sobre: Casas nobles de España

Marqueses de Cropani
Rodríguez de Santisteban (linaje)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid